Вискаи́но () — испанская фамилия. Известные носители:

 Вискаино, Ародис (род. 1990) — доминиканский бейсболист.
 Вискаино, Себастьян (1548—1623) — испанский торговец, военный, мореплаватель, посол Испании в Японии.
 Вискаино, Хуан (род. 1966) — испанский футболист.
 Камачо Вискаино, Антонио (род. 1964) — испанский политик.

Сс. также 
 Вискаинос